

Sigle 
 Clearing-House Mechanism – meccanismo per lo scambio di informazioni ambientali della Convenzione sulla Diversità Biologica

Codici 
 CHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chimbote (Perù)
 chm – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mari

Informatica 
 .CHM – estensione del formato di file Microsoft Compressed HTML Help

Mineralogia 
 Chm – abbreviazione di chamosite

Note